Timarco puede referirse a:

Timarco, que fue rey del Imperio seléucida entre 163 y 160 a. C.
Timarco (escultor), un escultor ateniense del siglo IV a. C.
Timarco (orador), un político ateniense del siglo IV a. C.